El término Oil and Water puede hacer referencia a:

 Oli and Water canción del grupo de rock Incubus. 
 Oli and Water, película de 1913.